Краби — город на юге Таиланда.
 Краби — провинция на юге Таиланда.
 Краби — международный аэропорт в Таиланде.
 Краби (река)
 Мыанг-Краби — столичный район-ампхоэ.